El nombre de Riquilda de Polonia puede referirse a:

 Riquilda de Polonia, reina consorte de Hungría (1013-1075). Esposa del rey Bela I de Hungría.
 Riquilda de Polonia, reina consorte de Suecia (1116-1150). Esposa del rey Sverker I.
 Riquilda de Polonia, reina consorte de León (1140–1185). Esposa del rey Alfonso VII de León.